Чемпионат России по хоккею с мячом 2022/2023 — 31-й сезон высшего дивизиона системы хоккейных (с мячом) лиг России — Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2022/2023.

Регламент 
Соревнования проводятся в два этапа.

I этап (регулярный Чемпионат)
Соревнования проводятся по круговой системе в два круга. Каждая команда проводит одну игру на своём поле и одну игру на поле соперника. Сроки проведения: с 6 ноября 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Команды, занявшие 1—8 места, допускаются ко второму этапу. Остальные команды в итоговой таблице Чемпионата располагаются в соответствии с местами, занятыми на первом этапе.

II этап (плей-офф)
Команды, занявшие 1—8 места на первом этапе, по системе плей-офф определяют призёров Чемпионата, начиная с 1/4 финала.

Команды на втором этапе распределяются в соответствии с сеткой плей-офф.

Соревнования 1/4 финала проводятся до двух побед. Первую игру команда, занявшая более высокое место на первом этапе, проводит на поле соперника, а вторую и, в случае необходимости, третью, на своём поле.

Итоговые места команд, проигравших в 1/4 финала, определялись по итогам регулярного Чемпионата. Команда, занявшая самое высокое место на I этапе, занимает 5-е итоговое место и т. д.

Соревнования 1/2 финала проводились до двух побед. Первую игру команда, занявшая более высокое место на первом этапе, проводила на поле соперника, а вторую и, в случае необходимости, третью, на своём поле.

Команды, проигравшие в играх серии 1/2 финала, проводят между собой две игры за третье место. При проведении игры за третье место первый матч команда, занявшая в регулярном чемпионате более высокое место, проводит на поле соперника, а второй – на своём поле.

Финал проводится из одной игры. Место проведения финальной игры будет определено на конкурсной основе.

Список участников 
В чемпионате сезона 2022/2023 принимают участие 14 клубов:

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Результаты матчей 

 •  •

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФХМР — rusbandy.ru

Чемпионаты России по хоккею с мячом
2022 год в хоккее с мячом